Capu Piscului se poate referi la următoarele sate:

 Capu Piscului (Godeni), Argeș
 Capu Piscului (Merișani), Argeș